Села:
 Хутірське — Дніпропетровська область, Петриківський район
 Хутірське — Харківська область, Краснокутський район